GJU est un sigle qui peut désigner :
 Galileo Joint Undertaking, l'entreprise commune initialement responsable du système de positionnement par satellites Galileo ;
 German-Jordanian University (en français, Université germano-jordanienne), une université publique située à Madaba, en Jordanie.